Dvoranski lacrosse je inačica lacrossea koja je prilagođena igri u zatvorenim prostorima.

Druga vrsta je lacrosse na travi.

Lacrosse